Pinello steht für:

 Pinello (Rebsorte), eine italienische weiße Rebsorte

Pinello ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Pinello di Ghirardi (~1544–1587), italienischer Komponist und Kapellmeister